Ярник — фамилия.

Известные носители 
 Ярник, Войтех (1897—1970) — чешский математик.
 Ярник, Урбан (1784—1844) — словенский священник, историк, поэт, прозаик и этнограф.